Nopalillo es el nombre común que puede darse a varias especies de cactus, que responden a los siguientes nombres científicos:

 Puede ser el nombre común del cactus Disocactus flagelliformis.
 Puede ser el nombre común del cactus Disocactus phyllanthoides.
 Puede ser el nombre común del cactus Disocactus speciosus.